Alekovo (Silistra), een dorp in de Bulgaarse oblast Silistra
 Alekovo (Veliko Tarnovo), een dorp in de Bulgaarse oblast Veliko Tarnovo